Joseph Sinde Warioba (1940-), diplomate et homme politique tanzanien.
 María Ángeles González-Sinde Reig (1965-), scénariste et femme politique espagnole.
Patronyme hispanique